Гесперия может означать:
 Гесперия — историческое название западных областей Европы
 Гесперия — название астероида.